Lalli peut faire référence à :

Mythologie
 Lalli est un personnage apocryphe de l'histoire finlandaise.

Patronyme 

 Andrea Lalli (1987- ) est un athlète italien, spécialiste des courses de fond et de cross-country ;
 Blake Lalli (1983- ) est un receveur et joueur de premier but de baseball américain ;
 Domenico Lalli (1679-1741) est un poète italien, librettiste.

Toponyme 
 Lalli, est un village de la commune de Kambja (comté de Tartu, Estonie).